Adam Komorowski (zm. 1648) – sędzia ziemski bełski
 Adam Komorowski (ur. 1964) – polski prawnik, harcmistrz, naczelnik harcerzy ZHR
 Adam Ignacy Komorowski (ur. 1699, zm. 1759) – duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński, prymas Polski